Юйлинь:
 Юйлинь () — городской округ в провинции Шэньси (КНР).
 Юйлинь (, ) — городской округ в Гуанси-Чжуанском автономном районе (КНР).
 Юйлинь — порт города Санья на юге острова Хайнань в одноимённой провинции (КНР).